Greaux ist der Familienname folgender Personen:

 Kyle Greaux (* 1988), Leichtathlet von Trinidad und Tobago
 Larrier Greaux (* 1979), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis